Wojenno-Wozdusznyje Siły - Wojskowe Siły Powietrzne ZSRR
 WWS-1 – pierwszy oddział kosmonautów  ZSRR.
 WWS Moskwa (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski
 WWS Moskwa (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy
 CSK WWS Samara (piłka nożna kobiet) – rosyjski kobiecy klub piłkarski
 CSK WWS Samara (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy